

Biografia
Nazzareno Tirino nacque a Luzzano, una frazione di Moiano (BN) il 7 aprile 1916 da una umile famiglia. Fin da giovane la passione per la medicina lo porta a studiare ed approfondire sebbene i suoi studi si interrompono con gli impegni legati alla Storia del fascismo italiano. Come molti giovani della sua età assolve ai compiti di ferma obbligatoria nell'Esercito Italiano tuttavia le competenze acquisite in ambito medico lo portano ad essere impegnato nel Corpo sanitario dell'Esercito Italiano come infermiere inizialmente. Dopo l'Armistizio di Cassibile con il corpo di spedizione sanitario in Ex-Jugoslavia di cui faceva parte viene catturato il 16 settembre 1943; larga parte dei soldati vengono deportati nei campi di concentramento incerti se rivedranno la Patria italiana. Nazzareno Tirino viene deportato nello Stalag I-A in Prussia Orientale a nord ovest di Preußisch Eylau (attuale Bagrationovsk).
Nel campo di lavoro viene coattivamente impiegato per la cura dei malati e viste le capacità mediche viene posto, dopo altri lavori forzati, alla cura dei malati tubercolotici. La liberazione dalla prigionia e il ritorno a Luzzano avviene con il rimpatrio il 6 ottobre 1945. Al rientro, in visibile stato di deperimento fisico viene curato per tentare di limitare i danni della tubercolosi polmonare contratta durante il periodo di campo di concentramento. In quel periodo, sottoposto a pesanti cure mediche, decide di proseguire nello spendersi per le necessità della popolazione del proprio paese divenendo a Luzzano e Moiano un punto di riferimento quale maestro della scuola elementare, riprendendo al contempo gli studi di medicina. Fornisce un contributo enorme alla necessaria opera di alfabetizzazione nell'immediato dopoguerra divenendo (come sarà poi la moglie Erminia Viola) un punto di riferimento per le generazioni di futuri cittadini italiani. Dopo il riconoscimento della Croce al Merito di Guerra, il 5 febbraio 2019 gli viene concessa la Medaglia d'onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti 1943-1945.

Riconoscimenti 
Il giorno 11 agosto 2019 nel comune di Moiano (BN), frazione Luzzano è stata allestita una mostra video fotografica sulla vita e sulle opere compiute da Nazzareno Tirino con alcune testimonianze registrate degli allievi ancora in vita. Il 21 Agosto 2019 è stato intitolato il largo antistante la scuola elementare di Luzzano a memoria del docente Nazzareno Tirino, la stessa giornata sono stati premiati gli studenti partecipanti ad un concorso sulla Cultura della Memoria.

Onorificenze

Note